passa-quatrense – abitanti di Passa Quatro
passa-quatrense – abitanti di São Miguel do Passa Quatro